Ex cimitero dei colerosi a Napoli
 Cimitero dei colerosi ad Afragola
 Cimitero dei colerosi a Napoli
 Cimitero dei colerosi a Marcianise